Јошје може бити:

 Јошје (Крушевац), насељено мјесто у граду Крушевцу, Република Србија
 Јошје (Кладањ), насељено мјесто у општини Кладањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ